Le Réfractaire peut désigner, notamment, les titres de presse suivants :  
 En , Jules Vallès publie trois numéros du journal Le Réfractaire. Le  à Paris, il publie le premier numéro d'un nouveau journal quotidien Le Réfractaire. Le journal ne publie que trois numéros. Le dernier est daté du . Jules Vallès n'en est pas à son coup d'essai, il multiplie les aventures et audaces éditoriales, lançant un nouveau titre chaque fois que l'ancien est interdit, dont La Rue (-), Le Peuple (4-) et l'éphémère Le Réfractaire. Ce n'est pas la première fois que l'auteur utilise ce terme, mais cette fois au pluriel : « Les Réfractaires » est le titre du premier ouvrage publié en 1865 (ou 1866) et signé « Vallès ».
 De 1927 à 1932 (13 numéros), un bulletin portant ce titre est publié, à Paris, il est l'organe de la Ligue Internationale des Réfractaires à toutes les guerres.
 De 1974 à 1983, May Picqueray anime le périodique Le Réfractaire, « organe libertaire pour la défense de la paix et des libertés individuelles ».

Notes et références